Майское — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Кубановского сельского поселения.

Население

Объекты культурного наследия 
местного значения:
 Захоронение русских и немецких воинов, погибших в августе 1914 года, в юго-восточной части;
 Захоронение русских воинов, погибших в августе 1914 года, в 500 м к юго-востоку от поселка;
 Захоронение русских воинов, погибших в августе 1914 года, к востоку от поселка;
 Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945 года.

Примечания 

Населённые пункты Гусевского района